

Cinema 
 Undiscovered – film del 2005 diretto da Meiert Avis

Musica 
 Undiscovered – traccia dell'album Autobiography di Ashlee Simpson del 2004
 Undiscovered – album di Brooke Hogan del 2006	
 Undiscovered – album di James Morrison del 2006	
 Undiscovered – singolo di James Morrison del 2007, dall'album omonimo
 Undiscovered – album di Ludovico Einaudi del 2020